De negende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 1 september 2013 over een afstand van 163,7 km van Antequera naar Valdepeñas de Jaén. De winnaar was de Spanjaard Daniel Moreno, die ook de leiderstrui overnam.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 9e etappe op www.lavuelta.com

09
Sport in Andalusië